École nationale supérieure d'arts et métiers peut désigner :
 École nationale supérieure d'arts et métiers, une école d'ingénieurs française située à Paris ;
 École nationale supérieure d'arts et métiers, une école d'ingénieurs marocaine ;
 École nationale supérieure d'arts et métiers de Châlons-en-Champagne, une école d'ingénieurs française située à Châlons-en-Champagne.